Ekombe peut désigner :
 les Ekombe, une population du Sud-Ouest du Cameroun, du groupe Oroko
 plusieurs localités du Cameroun dans cette région, dont :
 Baba Ekombe
 Ekombe Bonji
 Ekombe Liongo
 Ekombe Mofako
 Ekombe Water Fall 
 Small Ekombe
 Three Corners Ekombe
 Les chutes d'Ekombe, chutes d'eau dans cette même région.